Стародубов Валерій Андрійович (1939—2006) — радянський футболіст та тренер.
 Стародубов Кирило Федорович (1904, Москва — 1984, Дніпропетровск) — радянський український вчений у галузі металургії, металознавства, термічної обробки металів, дійсний член (академік) АН УРСР (1957).

російські прізвища